Скарабеи были популярными амулетами и оттискными печатями в Древнем Египте. Они сохранились в большом количестве и благодаря своим надписям и типологии являются важным источником информации для археологов и историков древнего мира. Они также представляют значительную часть древнего искусства.

По неясным причинам (хотя, вероятно, они связаны с религиозным значением египетского бога Хепри), амулеты в форме жуков-скарабеев стали чрезвычайно популярными в Древнем Египте к началу Среднего царства (около 2000 г. до н. э.) и оставались популярными в течение остальная часть периода фараонов и далее. В течение этого длительного периода функции скарабеев неоднократно менялись. В первую очередь это были амулеты, на них также наносили надписи для использования в качестве личных или административных печатей или включали в украшения. Некоторые скарабеи были созданы в политических или дипломатических целях, чтобы отметить или прорекламировать королевские достижения. К началу Нового Царства сердечные скарабеи стали частью батареи амулетов, защищающих мумии .

Со среднего бронзового века другие древние народы Средиземноморья и Ближнего Востока импортировали скарабеев из Египта, а также производили скарабеев в египетском или местном стиле, особенно в Леванте .

Скарабеи - обычная подделка современных фальсификаторов.

Описание 

Скарабеи производились в огромных количествах на протяжении многих веков, и многие тысячи их сохранились. Как правило, они предназначались для ношения или переноски живыми. Обычно они были вырезаны или отлиты в форме жука-скарабея (обычно идентифицируемого как Scarabaeus sacer) с разной степенью натурализма, но обычно, по крайней мере, с указанием головы, крыла и ног, но с плоским основанием. Основание обычно было исписано рисунками или иероглифами, образующими оттиск печати . Скарабеев обычно просверливали от конца до конца, чтобы их можно было нанизать на нить или включить в поворотное кольцо. Обычная длина стандартных скарабеев составляет от 6 мм и 40 мм, и большинство из них между 10 мм и 20 мм. Большие скарабеи время от времени делались для определенных целей (например, памятные скарабеи Аменхотепа III). Сердечные скарабеи (обычно 50 мм до 90 мм длиной, из темного твердого камня и без отверстий для подвешивания) были сделаны для конкретной погребальной цели и должны рассматриваться отдельно.

Скарабеев обычно либо вырезали из камня, либо лепили из египетского фаянса. После вырезания их обычно покрывают голубой или зеленой глазурью, а затем обжигают. Наиболее распространенным камнем, используемым для скарабеев, был стеатит, мягкий камень, который становится твердым при обжиге (формируя энстатит). Были также сделаны скарабеи из твердого камня, и наиболее часто используемыми камнями были зеленая яшма, аметист и сердолик.

В то время как большинство скарабеев изначально были зелеными или синими, используемые цветные глазури часто либо обесцвечивались, либо терялись, в результате чего большинство стеатитовых скарабеев кажутся белыми или коричневыми. Скарабеи часто были очень светлого цвета.

Религиозное значение жука-скарабея 
В древнеегипетской религии бог Ра каждый день катит солнце по небу, преображая тела и души. Жуки семейства Scarabaeidae (навозные жуки) скатывают навоз в шарик.  Из-за своего символически похожего действия скарабей рассматривался как отражение небесного цикла и как представление идеи возрождения или возрождения.

Египетский бог Хепри, Ра как восходящее солнце, часто изображался в виде жука-скарабея или человека с головой жука-скарабея. Древние египтяне считали, что Хепри каждый день обновлял солнце, перед тем как закатить его над горизонтом, затем проносил его через потусторонний мир после захода солнца, только чтобы снова возобновить на следующий день. Золотой скарабей Нефертити был обнаружен на месте крушения Улубуруна.

Историческое развитие 

К концу Первого промежуточного периода (около 2055 г. до н.э.) скарабеи стали чрезвычайно распространены.  Они в значительной степени заменили цилиндрические уплотнения и круглые «кнопочные уплотнения» простыми геометрическими конструкциями. На протяжении всего периода их изготовления на скарабеях часто гравировали имена фараонов и других королевских особ. В Среднем царстве на скарабеях также гравировали имена и титулы чиновников и использовали в качестве официальных печатей. Со времен Нового царства скарабеи с именами и титулами чиновников стали реже, в то время как скарабеи с именами богов, часто в сочетании с короткими молитвами или девизами, такими как «С Ра позади нечего бояться», стали более популярными. Эти скарабеи «желания» часто трудно перевести.

Памятные скарабеи 
Аменхотеп III (непосредственный предшественник Эхнатона) известен изготовлением памятных скарабеев . Они были большими (в основном между 3,5 см и 10 см длиной) и изготовлены из стеатита. Это искусно сделанные скарабеи, явно созданные под королевским надзором или контролем, и несут длинные надписи, описывающие одно из пяти важных событий его правления (и все они упоминают его королеву Тию). Сохранилось более 200 экземпляров, и они были найдены в местах, которые предполагают, что они были отправлены в качестве королевских подарков / пропаганды в поддержку дипломатической деятельности Египта. Эти большие скарабеи продолжили и развили более раннюю традицию Восемнадцатой династии делать скарабеев в честь конкретных королевских достижений, таких как возведение обелисков в главных храмах во время правления Тутмоса III . Традиция была возрождена столетия спустя, во времена Двадцать пятой династии, когда кушитский фараон Шабака (721–707 гг. до н. э.) изготовил больших скарабеев в память о своих победах, подражая тем, что были созданы для Аменхотепа III.

Погребальные скарабеи 

Хотя амулеты-скарабеи иногда помещали в гробницы как часть личных вещей умершего или как украшения, обычно они не имеют особой связи с древнеегипетскими погребальными практиками. Однако есть три типа специально погребальных скарабеев: сердечные скарабеи, грудные скарабеи и натуралистические скарабеи.

Сердечные скарабеи стали популярны в начале Нового царства и использовались до Третьего промежуточного периода. Это большие скарабеи (обычно 4 см-12 см длиной) часто изготавливаются из темно-зеленого или черного камня и не прокалываются для подвески. Основание сердечного скарабея обычно вырезалось либо непосредственно, либо на золотой пластине, прикрепленной к основанию, с иероглифами, которые называют умершего и частично или полностью повторяют заклинание 30B из Книги мёртвых. Заклинание приказывает сердцу умершего (обычно оставленному в грудной полости мумии, в отличие от других внутренностей) не давать показаний против умершего, когда умершего судят боги подземного мира. Часто предполагается, что сердцу приказано не давать ложных показаний, но может быть и обратное. Книга Мертвых требует, чтобы сердечный скарабей был сделан из зеленого камня немехеф, но использовались различные камни зеленого или темного цвета.  Сердечные скарабеи часто вешали на шею мумии с помощью золотой проволоки, а сам скарабей был заключен в золотую оправу.

Начиная с Двадцать пятой династии и далее большие (обычно 3 см-8 см в длину) относительно плоские грудные скарабеи без надписей пришивались через отверстия, образованные по краю скарабея, к груди мумий вместе с парой отдельно изготовленных распростертых крыльев. В основном они были сделаны из фаянса и глазурованного синего цвета. Ассоциация нагрудных скарабеев, по-видимому, связана с богом Хепри, которого часто изображают в той же форме.

Третий вид погребального скарабея — натуралистический скарабей. Это были относительно небольшие скарабеи (обычно 2 см до 3 см в длину) сделаны из самых разных твердых камней и фаянса и отличаются от других скарабеев тем, что имеют натуралистически вырезанные «3D» основания, которые часто также включают встроенную подвесную петлю, идущую поперек. Группы этих погребальных скарабеев, часто сделанных из разных материалов, составляли часть батареи амулетов, защищавших мумии в Поздний период.

Когда человек умирал и предавался своему последнему суду, боги подземного мира задавали множество подробных и запутанных вопросов, на которые, согласно Книге Мертвых, нужно было отвечать точно и ритуально. Поскольку многие люди в те дни были неграмотными, даже положить копию этого свитка в гроб было недостаточно, чтобы защитить их от осуждения за неверный ответ. В результате жрецы зачитывали вопросы и соответствующие ответы жуку, которого затем убивали, мумифицировали и помещали в ухо умершего. Когда боги затем задавали свои вопросы, призрачный скарабей шептал правильный ответ на ухо просителю, который затем мог ответить богам мудро и правильно.

Скарабеи с королевскими именами 
На скарабеях часто встречаются имена фараонов и реже имена их королев и других членов королевской семьи. Как правило, чем лучше и дольше правит король, тем больше скарабеев носят одно или несколько его имен.

Большинство скарабеев, носящих королевские имена, можно разумно датировать периодом, когда жил человек, названный им. Однако есть ряд важных исключений.

Найдены скарабеи, носящие имена фараонов Старого царства (особенно известных королей, таких как Хуфу, Хафре и Унис). В настоящее время считается, что они были созданы в более поздние периоды, скорее всего, во времена двадцать пятой династии или двадцать шестой династии, когда существовал значительный интерес к творениям великих королей прошлого и подражание им.

В огромном количестве также встречаются скарабеи, которые, по-видимому, носят тронное имя царя Нового Царства Тутмоса III (1504–1450 гг. До н. Э.) Мен Хепер Ре («явление Ра установлено»). Многие из этих скарабеев действительно относятся к долгому и успешному правлению этого великого фараона-воина или вскоре после него, но многие, возможно, большинство, вероятно, нет. Как и все фараоны, Тутмос после смерти считался богом. В отличие от большинства фараонов, его культ, сосредоточенный в его заупокойном храме, кажется, продолжался годами, если не столетиями. В результате многие скарабеи с надписью Men Kheper Re, вероятно, увековечивают память Тутмоса III, но могли быть изготовлены сотни лет спустя. Более поздние фараоны приняли то же тронное имя (включая Пие из Двадцать пятой династии, 747–716 гг. До н.э.), и это может привести к путанице. Иероглифы, изображающие Мен Хепер Ре, по-видимому, сами по себе стали рассматриваться как защитные чары и были начертаны на скарабеях без какой-либо конкретной ссылки на Тутмоса III. Можно сомневаться, что во многих случаях резчик понимал смысл надписи, но воспроизводил ее слепо. В меньшем масштабе то же самое можно сказать и о тронном имени Рамсеса II (1279–1212 гг. до н. э.) Юзер Маат Ре («правосудие Ра могущественно»), которое обычно встречается на скарабеях, которые иначе не датируются его правление.

Имена фараонов при рождении также были популярны среди частных лиц, и поэтому, например, скарабей, просто носящий имя «Аменхотеп», не обязательно должен быть связан с каким-либо конкретным царем, который также носил это имя.

Значение скарабея, носящего королевское имя, неясно и, вероятно, со временем изменилось со скарабея на скарабея. Многие из них могли быть просто сделаны в частном порядке в честь правителя во время его жизни или после нее. Некоторые из них также могли быть королевскими подарками. В некоторых случаях скарабеи с королевскими именами могли быть официальными печатями или служебными знаками, возможно, связанными с королевскими поместьями или домашним хозяйством, другие, хотя и относительно немногочисленные, могли быть личными печатями, принадлежащими королевскому лицу, указанному на них. Поскольку царь выполнял множество различных ролей в древнеегипетском обществе, скарабеи, называющие фараона, могли иметь прямую или косвенную связь с широким спектром частной и общественной деятельности.

Кольца скарабея 
Начиная с позднего Старого царства и далее, кольца скарабеев развивались от скарабеев, привязанных к пальцам нитками, через полные кольца с безелями скарабеев в Среднем царстве до колец с литыми скарабеями в новом королевстве.

В литературе и популярной культуре 

 В первом романе П. Г. Вудхауза о Блэндингсе — «Что-то свежее» (1915) — ключевым сюжетным ходом является похищение редкого египетского скарабея («Хеопс из четвертой династии»).
 В романе британской писательницы-криминалистки Дороти Л. Сэйерс «Убийство должно быть рекламным» катапультированный скарабей является орудием убийства.
 Рок-группа Journey использует различные виды скарабеев в качестве основного логотипа и на обложках альбомов Departure, Captured, Escape, Greatest Hits, Arrival, Generations, Revelation и The Essential Journey.
 Египетская дэт-метал-группа Scarab получила свое название от этих артефактов. [ <span title="This claim needs references to reliable sources. (May 2018)">нужна ссылка</span> ]
 Голландский гравер М. С. Эшер (1898–1972) создал в 1935 году гравюру на дереве, изображающую двух скарабеев или навозных жуков.
 В « Мумии » Стивена Соммерса (1999) скарабей используется как смертоносный древний жук, который поедает внутренние и внешние органы, убивая всех, с кем вступает в контакт.
 В эпизоде «Сумеречная зона», 5-й сезон, 23-я серия (1964) у главной героини Памелы Моррис есть древний амулет в виде жука-скарабея, который может истощить молодость любого, на кого она его наденет, позволяя ей оставаться молодой навсегда. Мисс Моррис говорит своей последней жертве, что она получила его от «фараонов, которые понимали его силу».
 В анимационном фильме Диснея «Аладдин» местонахождение Пещеры Чудес раскрывается, когда две половинки жука-скарабея соединяются вместе.
 Скарабеи используются в качестве денежной единицы планеты Саурия (первоначально известной как Планета динозавров) в видеоигре 2002 года Star Fox Adventures.
 Скарабеи массово появляются в Tomb Raider: The Last Revelation. Они наносят урон Ларе Крофт на протяжении всей игры.

Скарабеи с изображением верха и надписями

Смотрите также 

 Уплотнение цилиндра
 Хепри

Примечания

Литература 
 Andrews, Carol, 1994. Amulets of Ancient Egypt, chapter 4: Scarabs for the living and funerary scarabs, pp. 50–59, Andrews, Carol, 1993, University of Texas Press; (softcover, )
 
 
 Blankenberg-van Delden, C., 1969. The large commemorative scarabs of Amenhotep III. Documenta et Monumenta Orientis Antiqui, Vol. 15. Leiden: E.J. Brill. .
 Budge, 1977, (1926).  The Dwellers on the Nile, E. A. Wallis Budge, (Dover Publications), c 1977, (originally, c 1926, by Religious Tract Society, titled as: The Dwellers on the Nile: Chapter of the Life, History, Religion and Literature of the Ancient-Egyptians); pp 265–268: "account of the hunting of wild cattle by Amenhetep III", "taken from a great scarab"; (there are 16 registers-(lines) of hieroglyphs); (softcover, )
 
 Kerrigan, Michael. "Tiy's Wedding Scarab." The Ancients in Their Own Words. N.p.: Fall River, 2009. 54–55. Print.
 
 
 Schulz, R., Seidel, M. Egypt, The World of the Pharaohs, Eds. Regine Schulz and Matthias Seidel, (w/ 34 contributing Authors), (Konemann, Germany), c 1998. ( 2 ) Scarab seals, (as impression seals), (Top/Bottom, 1.5 cm), and "Commemorative Scarab" of Amenhotep III, (Top/Bottom hieroglyphs), p. 353. (hardcover, )
 
 
 Ward, John, and F. L. Griffith. The Sacred Beetle: A Popular Treatise on Egyptian Scarabs in Art and History. Five hundred examples of scarabs and cylinders, the translations by F. Llewellyn Griffith. London: John Murray, 1902. 

Насекомые в культуре
Печати
Древний Египет
Страницы с непроверенными переводами